«Контора объявлений Антоши Ч…» — юмореска русского писателя XIX-XX века Антона Павловича Чехова, написанная в 1881 году и впервые опубликованная в пятнадцатом и сдвоенном девятнадцатом-двадцатом номерах художественно-юмористического журнала «Зритель» с подзаголовком «для удобства гг. публикующих арендовала в „Зрителе“ на 1881 год отдел для помещений реклам и публикаций разного рода». Псевдоним «Антоша Ч.» был вынесен в заглавие произведения. Разрешение цензурного комитета было получено 24 октября.

Подобный пародийный жанр был очень популярен в юмористической журналистике 1880-х годов.

Упоминаемый в объявлении «Артель театральных барышников» приезд французской актрисы Сары Бернар также нашёл отражение в фельетонах Антона Павловича «Сара Бернар» и «Опять о Саре Бернар». Упоминаемый «Славянофило-русский словарь. 40 000 слов, необходимых для чтения „Руси“» относится к газете Ивана Сергеевича Аксакова «Русь», которую Чехов неоднократно критиковал в различных своих рассказах и фельетонах. Сообщение «тысячи сто сорока четырёх издателей „Русской газеты“» о «кончине» издания относится к приостановке выхода издания с октября 1881 года, издателями-редакторами которого на тот момент значились И. И. Смирнов, И. М. Желтов, А. А. Александровский и Н. И. Пастухов.

Примечания

Литература 
 

Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Зритель»